Пікенс (округ, Алабама)
Пікенс (округ, Джорджія)
Пікенс (округ, Південна Кароліна)